Great Bridge (engl. für „Große Brücke“) steht für:

 Great Bridge (Virginia), Ort in Virginia, Vereinigte Staaten
 Great Bridge (Cambridge), Brücke in Massachusetts, Vereinigte Staaten
 Great Bridge (West Midlands), Ort im Metropolitan County West Midlands, England.
 Great Bridge (Datenbank), PostgreSQL-Datenbank

Siehe auch:
 Schlacht von Great Bridge, Schlacht im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg (1775)